Mützelburger See steht für folgende Gewässer:

 Großer Mützelburger See in Mecklenburg-Vorpommern und in der Woiwodschaft Westpommern
 Kleiner Mützelburger See in der Woiwodschaft Westpommern